Háború, nagyméretű erőszakos összeütközés, többnyire törzsek, a városállamok, nemzetek vagy birodalmak között. 

Filmművészetben
Háború (eredeti címén: The War), egy 1994-es amerikai film, amit Jon Avnet rendezett
Háború (eredeti címén: Voyna), egy 2002-es orosz film, amit Alekszej Balabanov rendezett
Háború (eredeti címén: Chrieg), egy 2014-es svájci film, amit Simon Jaquemet rendezett